

Pessoas
Arthur William Rucker
Eric Rücker Eddison

Localidades

Fort Rucker

Desambiguação